Открытый чемпионат Бразилии 2010 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося на бразильском курорте Коста-ду-Сауипе, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 8 по 14 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Карлос Ферреро (№ 22 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии по теннису
 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2010 года
2010